Опалёв — русская фамилия.

 Опалёв, Владимир Никифорович (1919—1994) — Герой Советского Союза.
 Опалёв, Иван Васильевич (1906—1956) — Герой Советского Союза.